Thiago Alcântara do Nascimento (n. 11 aprilie 1991, San Pietro Vernotico, Italia), numit Thiago Alcántara sau Thiago, este un fotbalist spaniol, care are și cetățenie braziliană. Din septembrie 2020 are contract cu echipa  Liverpool FC. Acesta este văzut drept înlocuitorul lui Xavi în naționala Spaniei, unde a primit numărul 10.

Viața personală 
Thiago s-a născut în Italia, unde tatăl său, Mazinho, fostul fotbalist brazilian, care în 1994 a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal cu Brazilia, avea atunci contract cu US Lecce. Mama lui este fosta voleibalistă braziliană, Valéria Alcântara. Fratele lui mai mic, Rafinha, face parte din lotul Barcelonei și este împrumutat la Inter Milano.

Statistici

Club

Palmares

Barcelona 
 La Liga: (3) 2008–09, 2009–10, 2010–11
 Spanish Supercup: (1) 2010
 Liga Campionilor UEFA: (1) 2010-11

Spania 
 Campionatul European de Fotbal sub 17: (1) 2008

Referințe

Note

Legături externe 
 Thiago Alcântara Official Website 
 Thiago semnează un nou contract cu Barcelona 
 BDFutbol profile
 Transfermarkt profile

Nașteri în 1991
Spanioli în viață
Fotbaliști spanioli
Fotbaliști ai FC Barcelona
Fotbaliști ai FC Bayern München‎
Fotbaliști ai FC Liverpool
Fotbaliști internaționali spanioli
Spanioli din secolul al XXI-lea
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2018